Magdalena de Habsburgo (Innsbruck, 14 de agosto de 1532 – Hall in Tirol, 10 de septiembre de 1590). Archiduquesa y religiosa de Austria, era hija del emperador Fernando I de Habsburgo y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia.

Con sus hermanas Margarita y Elena fundó el convento de Hall, construcción comenzada en 1567 y completada dos años después.

Ancestros

Notas

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Abadesas
Nacidos en Innsbruck
Fallecidos en Hall in Tirol
Abadesas de Instituciones de Damas Nobles
Austríacas del siglo XVI